Ліга чемпіонів УЄФА 1996–1997 — 42-й футбольний турнір між найкращими клубами європейських країн і п'ятий такий турнір у форматі Ліги чемпіонів УЄФА. Останній розіграш турніру, участь в якому брали лише переможці національних чемпіонатів. У фіналі, який відбувся на «Олімпіаштадіон» в Мюнхені 28 травня 1997 року, перемогу святкувала дортмундська «Боруссія», для якої це стало першою перемогою у найпрестижнішому футбольному клубному турнірі Європи, і яка здолала у фінальній грі діючого володаря трофею туринський «Ювентус».

Кваліфікаційний раунд 
Переможці двоматчевих двобоїв виходили до групового етапу, а переможені команди продовжували змагання у тогорічному Кубку УЄФА.

|}

Груповий етап 

«Атлетіко», «Осер», «Фенербахче», «Рапід» (Відень) та «Відзев» дебютували у груповому етапі Ліги чемпіонів.

Група A

Група B

Група C

Група D

Плей-оф

Чвертьфінали 

|}

Півфінали 

|}

Фінал

Найкращі бомбардири

Див. також 
 Кубок УЄФА 1996—1997
 Кубок Інтертото 1996
 Кубок володарів кубків 1996—1997

Посилання 
Всі матчі турніру на сайті УЄФА  
 Результати на RSSSF  
 Ліга чемпіонів УЄФА 1996/97  - результати і склади команд (архів) 

1996-97